Ряд футбольных противостояний называют вечным дерби:
 Вечное дерби (Болгария), между «Левски (София)» и ЦСКА (София)
 Вечное дерби (Босния и Герцеговина), между «Железничар (Сараево)» и «Сараево»
 Вечное дерби (Венгрия), между «Ференцварош (Будапешт)» и МТК (Будапешт)
 Вечное дерби (Румыния), между «Стяуа (Бухарест)» и «Динамо (Бухарест)»
 Вечное дерби (Северная Македония), между «Вардар (Скопье)» и «Пелистер (Битола)»
 Вечное дерби (Сербия), между «Црвена Звезда (Белград)» и «Партизан (Белград)»
 Вечное дерби (Словения), между «Олимпия (Любляна)» и «Марибор»
 Вечное дерби (Турция), между «Галатасарай (Стамбул)» и «Фенербахче (Стамбул)»
 Вечное дерби (Хорватия), между «Динамо (Загреб)» и «Хайдук (Сплит)»